Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Krukowska – polska lekkoatletka
 Halina Krukowska – polska pisarka
 Wanda Krukowska – polska działaczka społeczna